Quilombo – comunità formata da ex schiavi
Quilombo – comune del Brasile
Quilombo – album degli Steroid Maximus
Quilombo – film del 1984